На чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года приняли участие 12 команд по 12 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 22 сентября 2021 года, когда начались соревнования.

Группа A

Бельгия 
Окончательный состав был объявлен 19 сентября 2022.

Босния и Герцеговина 
Состав был объявлен 21 сентября 2022.

Китай

Пуэрто-Рико 
Состав был объявлен 21 сентября 2022.

}

США 
Состав был объявлен 19 сентября 2022

Группа B

Австралия 
Состав был объявлен 10 сентября 2022 года

Канада 
Состав был объявлен 19 сентября 2022 года.

Сербия 
Состав был объявлен 21 сентября 2022

Франция 
Состав был объявлен 18 сентября 2022.

Япония 
Состав был объявлен 8 сентября 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022